Давид VIII (); (1278—1311) — царь Грузии (с 1293). Старший сын царя Деметре II (и его первой жены, дочери Мануила I). Из династии Багратионов.

Был женат дважды. Первая жена — Олджат-хатун, дочь Абаги-хана. Два сына (т.н. «провинциальные цари» — правители областей Грузии):
 Мелкиседек,
 Андроник.
Вторая жена — дочь Амада Сурамели, эристава Картли. Сын:
 Георгий VI по прозвищу Малый, преемник отца.

Примечания

Литература 
 

Давид 08
Багратионы Грузинского царства
Давид 08